In het seizoen 2022/2023 komt FC Dordrecht uit in de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie. In dit seizoen zal FC Dordrecht ook weer uitkomen in de KNVB Beker.

Selectie

Spelers 

Laatst bijgewerkt op 25 februari 2023 14:15
Longo speelde voor de winterstop met rugnummer 15
Tearr speelde voor de winterstop met rugnummer 27
Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Transfers

Zomer

Aangetrokken 2022/23

Vertrokken 2022/23

Winter

Aangetrokken 2022/23

Vertrokken 2022/23

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Keuken Kampioen Divisie

KNVB Beker

Statistieken

Tussenstand in Nederlandse Keuken Kampioen Divisie

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Topscorers 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Assists 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

FC Dordrecht naar seizoen
Dordrecht, FC